Windfall - film del 1935, regia di Frederick Hayward e George King
 Windfall - film del 1955, regia di Henry Cass
 Windfall - film del 2022, regia di Charlie McDowell
Windfall - serie televisiva del 2006
Windfall - città statunitense dell'Indiana